Куе — муніципалітет у Франції, у регіоні Нова Аквітанія, департамент В'єнна.
 Со-ан-Куе — муніципалітет у Франції, у регіоні Нова Аквітанія, департамент В'єнна.
 Сен-Жорж-де-ла-Куе — муніципалітет у Франції, у регіоні Пеї-де-ла-Луар, департамент Сарта.
 Куе Нгок Хай (*1993) — в'єтнамський футболіст, захисник.
 Куе лапіс — страва індонезійської кухні.